Popis hrvatskih katolika (obavljen od 1741. do 1743. godine) inicirao je ondašnji duvanjski biskup i apostolski vikar za područje pod turskom vlašću fra Pavo Dragičević. Nakon prikupljanja podataka od mjesnih župnika tijekom obilaska pastve, fra Pavo je u Fojnici provjerio istinitost tvrdnji i popis proslijedio u Rim, gdje se i danas čuva u Arhivu Svetog zbora za raširenje vjere. Treba napomenuti da je to prvi sustavni popis takve vrste.

Popis

Literatura 

 Dominik Mandić: Chroati catholici Bosnae et Hercegovinae in descriptionibus annis 1743 et 1768 exaratis; Hrvatski povijesni institut; Chicago-Roma, 1962

Izvori 
 

1743.